Артимович — українське прізвище, походить від імені Артем.

Відомі носії 
 Артимович Агенор Васильович — український мовознавець
 Артимович Ігор Климентійович — український футболіст і тренер
 Артимович Петро — український диригент і співак

Українські прізвища
Прізвища на -ич